«Магазинчик за углом» () — классическая рождественская романтическая комедия Эрнста Любича, снятая по мотивам венгерской пьесы «Парфюмерия» Миклоша Ласло в 1940 году. В 1999 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов США как выдающийся по своим историческим и эстетическим качествам.

Сюжет 
Управляющий небольшого будапештского магазина подарков «Матушек и Ко», Альфред Кралик (Джеймс Стюарт), постоянно препирается с продавщицей этого же магазина, симпатичной девушкой Кларой Новак (Маргарет Саллаван), с которой он никак не может найти общий язык. Оба они молоды, одиноки, и оба пытаются найти своё счастье по матримониальным объявлениям в газете. И он, и она завязывают переписку с неизвестным партнером. Каждый из них очарован и каждый надеется на романтическую встречу в рождественский вечер, которая должна решить их судьбу. 

Кралик на хорошем счету у хозяина магазина (Фрэнк Морган), пользуется его расположением. Однако в результате недоразумения тот неожиданно увольняет его, несправедливо заподозрив, что у Альфреда тайный роман с его женой. 

Когда Альфред приходит на назначенное свидание, оказывается, что девушка, с которой он в переписке и в которую заочно влюблен, — не кто иная, как его строптивая сотрудница, продавщица Клара Новак. Преодолев колебания, он решается подойти к ней, но девушка, увидев коллегу, снисходительно заговаривает с ним, не догадываясь, что он и есть тот самый её адресат, которого она идеализирует в мечтах.

Тем не менее, к концу фильма все забавные недоразумения разрешаются, и все заканчивается закономерным хэппи-эндом.

В ролях 
 Джеймс Стюарт — Альфред Кралик, приказчик
 Маргарет Саллаван — Клара Новак, продавщица
 Фрэнк Морган — Хьюго Матушек, владелец и управляющий магазина «Матушек и Ко»
 Феликс Брессар — Пирович, продавец
 Йозеф Шильдкраут — Ференц Вадас, продавец
 Уильям Трэйси — Пепи Катона
 Чарльз Хэлтон — детектив

Работа над фильмом 

Снимая этот фильм, Любич отдал дань воспоминаниям о Берлине своих отроческих лет, когда он, точно так же, как его герой Альфред Кралик, был служащим в магазине одежды (магазин принадлежал его отцу, С. Любичу). В книге «Ernst Lubitsch: Laughter in Paradise» Любич называет «Магазинчик за углом» лучшим фильмом, который ему удалось сделать в своей жизни.

Вскоре после окончания съемок Любич в одном из интервью так охарактеризовал фильм: «Это не что-то крупномасштабное, а совсем небольшая камерная история, у которой, как мне кажется, есть свой шарм. И денег потрачено было немного, меньше $500 000. Фильм был снят за двадцать восемь дней. Я надеюсь, что он будет чем-то привлекателен для зрителя».

Адаптации и ремейки 
Через девять лет Роберт З. Леонард превратил ту же историю в киномюзикл с Ваном Джонсоном и Джуди Гарленд. Фильм назвали «Старым добрым летом». Сюжет был американизирован, действие перенесено в Чикаго. В этой ленте дебютировала трехлетняя дочь Гарленд — Лайза Миннелли.

«Магазинчик за углом» послужил также основой для бродвейского мюзикла «Она меня любит» (She Loves Me) и популярного английского ситкома «Вас обслуживают?» В 1998 году по той же сюжетной канве был снят крупнобюджетный фильм «Вам письмо» с Мэг Райан и Томом Хэнксом.

См. также 
 Список фильмов США 1940 года

Ссылки 
 «Acting Ordinary in The Shop Around the Corner» Movie: A Journal of Film Criticism, Issue 1, 2010

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Национальный реестр фильмов
Кинокомедии 1940 года
Рождественские фильмы США
Экранизации пьес
Фильмы США 1940 года